Poxtla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Poxtla, Xilitla, 
 Poxtla, Tamazunchale, 

Robotskapade Mexikoförgreningar